Гуань Шань или Куань Сань (關山, в путунхуа и кантонском чтении), также Гуань Теци (關铁骑), настоящее имя  (關伯威; 20 апреля 1933, Шэньян — 1 октября 2012 года) — гонконгский и тайваньский кинематографист, один из ведущих актёров романтической мелодрамы на путунхуа 1960-х годов.

Краткая биография 
Гуань Бовэй родился 20 апреля 1933 года (по другим данным, 1929 года) в Шэньяне, провинция Ляонин, в семье врача Гуань Шидуна манчжурского происхождения, старшим из 7 братьев. Учился в университете Сунь Ятсена.

В конце 1940-х семья, как и многие другие, бежала от гражданской войны в Гонконг. Вскоре после этого оба родителя умирают, и Гуань Бовэй становится основным кормильцем братьев-школьников, трудясь на самых разных работах, от пляжного спасателя до докера и рабочего шахты.

В 1952 году молодой человек устраивается на завод, однако через несколько лет, увидев в середине 1950-х фильм Beyond the Grave (人鬼戀, 1954), он решает попробовать себя в кино и в 1956 году, со второй попытки, поступает на курсы актёрского мастерства киностудии Great Wall Movie Enterprise. примерно через год, заметивший там его режиссёр Юнь Ёнъон решает попробовать молодого актёра в заглавной роли экранизации романа Лунь Сюня The true story of Ah Q, и первая же главная роль приносит ему приз за лучшую мужскую роль международного кинофестиваля в Локарно — делая его первым гонконгским актёром, получившим подобное признание в европейском и международном киносообществе.

На волне этого успеха Гуань Шань снимается ещё примерно в дюжине фильмов студий Great Wall и Sun Sun Film Enterprises, а в 1961 году входит в штат быстро восходящей на вершину гонконгского кинематографа кинокомпании Shaw Brothers. Первым его фильмом на этой студии становится мелодрама «Бесконечная любовь», где он играл вместе с одной из главных звёзд того времени Линдой Линь Дай. На протяжении 1960-х он снимается ещё в нескольких десятках кинокартин. Помимо уже упомянутых фильмов, его репрезентативными фильмами этого периода считаются трагические мелодрамы The Vermilion Door, Too Late for Love и Farewell, My Love.

К концу 1960-х годов студия Shaw Brothers, как и ряд других, большей частью переключается на более «мужское кино», в частности, уся и начинающее развиваться «кино боевых искусств», требующие другого типа главных героев. Пользуясь окончанием контракта с братьями Шао, Гуань на несколько лет перебирается на Тайвань, где продолжает сниматься, а также пробует свои силы в режиссуре и продюсировании фильмов; в одном из его фильмов, «Кровавые пальцы», участвовал в своей ранней каскадёрской карьере Джеки Чан (в свою очередь, и сам Гуань Шань под конец карьеры сыграл несколько ролей в фильмах Джеки Чана и Саммо Хуна).

С окончательным уходом в прошлое эпохи «романтически-трагических» главных героев, Гуань Шань после 1973 года возвращается в Гонконг, где перепрофилируется на вспомогательные роли. В 1979—1980 годах участвовал в телесериале гонконгского канала ATV для корейского телевидения Dragon Strikes (см. 天龍訣). После середины 1980-х годов Гуань большей частью уходит из кино и в дальнейшем занимается бизнес-инвестициями.

Личная жизнь 
С 1961 года Гуань Шань был женат на актрисе Чжан Бинси. Отец двух детей — дочери Куань Чилам (род. 1962), также актрисы, ставшей известной в кантонскоязычном кино как Розамунд Кван, и сына (род. 1971). В 1975 году Гуань Шань и Чжан Бинси развелись; она вместе с сыном перебралась в США, а Гуань Шань с дочерью остались в Гонконге.

После отставки из кино, к концу 1980-х Гуань Шань также перебрался в Соединённые Штаты. По распространённому Розамунд Кван 3-4 октября 2012 года сообщению, актёр умер 1 октября 2012 года от рака лёгкого. Похоронен 11 октября 2012 года в Шэньчжэне.

Награды и прочее признание заслуг 
 1958 — Международный кинофестиваль в Локарно — приз «Серебряный парус» за лучшую мужскую роль в фильме True Story Of Ah Q (, 1958)
 2005 — Звезда с отпечатком рук № 83 на

Фильмография

Фильмы 1950—1960-х годов

Фильмы 1970-х годов

Фильмы 1980—1990-х годов

Техническое участие в съёмках 
(во всех случаях Гуань Шань исполнял и экранную роль)
 1970 — Boys in Love () — продюсер.
 1972 — «Кровавые пальцы» (, The Brutal Boxer / Blood Fingers) — режиссёр, продюсер.
 1973 — The Stranger () — режиссёр, продюсер.

Примечания

Ссылки 
 
 Гуань Шань на сайте 
 Гуань Шань на сайте 
 Гуань Шань в Байдупедии

Дополнительные публикации и литература о Гуань Шане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умершие от рака лёгкого
Киноактёры Гонконга